

Krupá, comune del distretto di Kolín, in Boemia Centrale
Krupá, comune del distretto di Rakovník, in Boemia Centrale
Dolní Krupá, comune del distretto di Mladá Boleslav, in Boemia Centrale
Dolní Krupá, comune del distretto di Havlíčkův Brod, nella regione di Vysočina
Horní Krupá, comune del distretto di Havlíčkův Brod, nella regione di Vysočina

Pagine correlate 
Krupa